Aardrijksunde
 Acosta (kanton), kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
 Acosta (Falcón), gemeente in de Venezolaanse staat Falcón
 Acosta (Monagas), gemeente in de Venezolaanse staat Monagas

Personen met de achternaam Acosta
 Adolovni Acosta, Filipijns pianist
 Alberto Acosta, Argentijns voetballer
 Antonio Acosta, Spaans voetballer en voetbalcoach
 Carlos Acosta, Cubaans balletdanser
 Estrella Acosta, Cubaans countryzanger
 Franco Acosta, Uruguayaans voetballer
 Guadalupe Acosta Naranjo, Mexicaans politicus
 Jean Acosta Soares, Braziliaans voetballer
 Johnny Acosta, Costa Ricaans voetballer
 José de Acosta, Spaans geestelijke en historicus
 Kellyn Acosta, Amerikaans voetballer
 Lautaro Acosta, Argentijns voetballer
 Luciano Acosta, Argentijns voetballer
 Mario Arturo Acosta, Mexicaans militair
 Rafael Acosta Ángeles, Mexicaans activist
 Uriel Acosta, Portugees filosoof
 Honoria Acosta-Sison, Filipijns arts

Zie ook 
 Mariano Acosta (doorverwijspagina)